Logic (рус. логика, логический) может означать:
 Logic Studio — музыкальная программа (программный комплекс) от компании Apple 
 Logic и MicroLogic — музыкальная программа от фирмы   (в 2002 г. куплена Apple Computer)
 Logic Pro — музыкальная программа от Apple 
 Logic — американский рэпер (1990 г. р.)
 Logical Domains